La saison 2011-2012 de la Juventus FC voit le club s'engager dans deux compétitions que sont la Serie A et la Coupe d'Italie de football.

À l'issue de la  la Juventus FC est sacrée championne de Serie A en s'imposant 2-0 contre Cagliari à Trieste. Ce résultat, combiné à la défaite du Milan AC dans le derby milanais face à l'Inter de Milan, offre le titre à la Vieille Dame.

Ce titre suscite la polémique dans la mesure où les dirigeants turinois et les supporteurs bianconeri l'estiment comme le trentième alors qu'il n'est officiellement que le  après le retrait de deux scudetti à la suite de l'affaire du Calciopoli.
Néanmoins ce titre est historique car il est le premier après le scandale du Calciopoli qui a vu la Juventus FC rétrogradée en deuxième division.

De plus, c'est la deuxième fois dans l'histoire de la Serie A (après Milan en 1992) qu'une équipe remporte le titre en restant invaincu.

Effectif de la saison 

L'effectif professionnel compte vingt-cinq joueurs et se compose de trois gardiens de but, sept défenseurs, dix milieux de terrain et cinq attaquants. Parmi eux, on compte bien vingt joueurs ayant porté le maillot de leur équipe nationale au cours de leur carrière avec notamment douze internationaux Italiens dont cinq ayant remporté la Coupe du monde de football de 2006, cinq Européens et trois Sud-américains.

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants
|-

Transferts 

(*): Joueurs dont le transfert a été effectué lors de la fenêtre hivernale du marché des Transferts.

Serie A

Rencontres de Serie A 

(*) : Match(s) ayant été déplacé(s)

Classement final de la Serie A 2011-2012 

Source : 

Classement de la Serie A 2011-2012

(*): L'Atalanta Bergame a subi une pénalité initiale de -6 points, due à son implication dans un scandale de matchs arrangés en Serie B, lors de la saison précédente.

Coupe d'Italie

Rencontres en Coupe d'Italie

Notes et références 

Saison de la Juventus
Juventus
Saison 2011-2012 de football en Italie